Srengseng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Srengseng, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Srengseng, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar